Mr. Natural puede referirse a:

Mr. Natural, una serie creada por Robert Crumb en 1967.
Mr. Natural, un álbum de los Bee Gees de 1974.